RA est un sigle qui signifie :
 Right ascension, en anglais, soit « ascension droite », en astronomie.
 RegionAlps SA, une entreprise selon la liste des chemins de fer suisses.
 RA, abréviation de réalité augmentée, en informatique.
 RA, Registration Authority en informatique.
 RA, Romantiques Anonyme, groupe de soutien pour personnes atteintes de romantisme.
 RA, résidence autonomie, en France.
 RA, Roosevelt Academy, collège de l'Université d'Utrecht, situé à Middelbourg, aux Pays-Bas.
 RA, région administrative du Québec.
 RA, rétro-action, en hormonologie.
 RA, Requête aux administrateurs sur Wikipédia.

RA est un code qui signifie :
 République argentine, dans la liste des codes internationaux des plaques minéralogiques.
 .
 .

Ra peut faire référence à :
 Radium, un élément chimique, selon la liste des éléments par symbole.
 L'Indice de rendu de couleur pour les sources lumineuses.
 L'écart moyen arithmétique Ra, paramètre d'état de surface en mécanique.
 Raoul Sinier, musicien français.

Ra est un nom qui désigne :
 Ra (ou Rê), un dieu égyptien.
 Râ, un Goa'uld dans la série télévisée Stargate SG-1.
 Ra, une province des Fidji.
 Dragon Ailé de Râ, une carte du manga Yu-Gi-Oh!.
 ra, concernant le tambour en musique.
 Ra, un film documentaire.
 Ra, un album du groupe de rock Utopia.
 Ra, un morceau de l'album Octoberon du groupe de rock progressif britannique Barclay James Harvest
 Ra, une île du Vanuatu, dans les îles Banks.
 Ra, un concept store.

Rā (en arabe ﺭﺍء, rāʾ, ou simplement ﺭ) est la  de l'alphabet arabe.